Urs Kaelin, sciatore alpino svizzero
William Kaelin Jr., medico statunitense